É Demais é uma banda brasileira de pagode formada em 1996, na cidade de São Paulo e composta pelos músicos Sandro, Mindo, Cabeça, Guri, Da Paz e Dudu. Lançou em 1999 o primeiro CD homônimo pela Atração.

Bandas formadas em 1996
Bandas da cidade de São Paulo‎
Grupos de pagode